Геннадий Анатольевич Воро́нин (1946—2011) — советский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Родился 10 января 1946 года. В 1974 году окончил Дальневосточный педагогический институт искусств (театральный факультет), а в 1982 году — Высшие курсы сценаристов и режиссёров (режиссёрское отделение, мастерская В. А. Грамматикова). Режиссёр-постановщик и автор игровых фильмов.

В 1992—1993 годы работал на телеканале РТР художественным руководителем телепередачи «Парламентский час».
После политического кризиса начала 1990-х годов в России и в результате его экономических последствий остался без работы. Подрабатывал «частным извозом» и коммерцией, долго болел.

Жена — актриса Людмила Зайцева, с которой он прожил более 30 лет. Дочь Василиса Воронина — актриса кино и дубляжа, известна по роли следователя, лейтенанта Марии Крыловой в сериале «Глухарь 2».

Скончался 23 июня 2011 года в Москве.

Фильмография

Актёр 
  — Праздники детства — Павел
  — Варварин день — Павел Жданов
  — Егорка — командир корабля, капитан II ранга
  — Клан — Овчинников
 1991 — Мигранты — милиционер

Режиссёр 
  — Баллада о старом оружии
 1986 — Мостик (в составе киноальманаха «Мостик»)
  — Два берега
  — Мария Магдалина

Сценарист 
 1986 — Мостик (в составе киноальманаха «Мостик»)
 1987 — Два берега
 1987 — Причалы
 1990 — Мария Магдалина

Примечания 

Выпускники Дальневосточного государственного института искусств